70 км (Оп 70 км, о.п. 70 км, 70,4 км) — платформа на линии разъезд № 22 — Сибай в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Входит в Челябинское отделение ЖД Южно-Уральской ЖД. Грузовые и пассажирские операции не производятся.

Ближайшие города: Магнитогорск, ЗАТО Межгорье. Расстояние до узловых станций (в километрах): Разъезд № 22 — 63, Сибай — 39.

Код ЕСР: 818139.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Абзелиловского района
Станции Южно-Уральской железной дороги